Gerland (Lyon), een wijk in Lyon
 Stade de Gerland, het stadion van Olympique Lyon
 Stade de Gerland (metrostation), een metrostation in Lyon
 Gerland (Côte d'Or), een gemeente in de Franse regio Bourgondië